La volpe azzurra (Der Blaufuchs) – film del 1938 diretto da Viktor Tourjansky
 La volpe azzurra (Skugga-Baldur) – romanzo di Sjón del 2003